Il singolare del torneo di tennis Brussels Indoor 1986, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Mats Wilander che ha battuto in finale Broderick Dyke 6-2, 6-3.

Teste di serie 

 Mats Wilander (campione)
 Boris Becker (primo turno)
 Joakim Nyström (semifinali)
 Anders Järryd (quarti di finale)

 Miloslav Mečíř (semifinali)
 Kevin Curren (quarti di finale)
 Henri Leconte (primo turno)
 Henrik Sundström (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Brussels Indoor 1986